Карпенисион — греческий топоним. Может означать:

 Карпенисион — город.
 Карпенисион (дим) — община.